Contea di Oxford o Oxford County è la denominazione delle seguenti contee: 
 Contea di Oxford (Maine)  –  negli Stati Uniti
 Contea di Oxford (Ontario)  – in Canada
 Oxfordshire  – in Inghilterra